Guangyi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guangyi (socken i Kina, Jiangsu), 
 Guangyi (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar